

Personnalités 

 Anna Veith (née en 1989), skieuse alpine autrichienne ;
 Johann Emanuel Veith (1787-1876), médecin, prêtre et écrivain autrichien ;
 Manuel Veith (né en 1985), snowboardeur autrichien ;
 Michael Veith (né en 1957), skieur alpin allemand.